Sev peut faire référence à :
Lac Sev, un lac en Arménie
Sev (Star Wars), personnage de fiction

Sev est un sigle ou acronyme pour :

 Sous-espace vectoriel
 Sortie extravéhiculaire
 Service espaces verts d'une commune